Мустин:

Коммуны Германии
 Мустин — в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Мустин — в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Прочее
 Мустин — вещество, то же, что хлорметин, он же мехлоретамин, или мустарген, эмбихин, нитроген мустард, «газ HN2», «нитроген мустард HN2», или просто «HN2».
 Мустин, Бёрт (1884—1977) — американский актёр кино и телевидения.

См. также
 Мастин